În Germania există două aeroporturi sub acest nume:

Aeroportul Internațional Frankfurt de pe teritoriul orașului Frankfurt am Main, cel mai mare aeroport din Germania, și unul din cele mai mari din Europa. Până în decembrie 2005, o parte din acest aeroport a fost folosită de către Forțele Aeriene americane (US Air Force), care și-au numit partea lor "Rhein-Main Air Base".
Aeroportul Frankfurt-Hahn, un aeroport mic dar având și trafic internațional, aflat la circa 120 Km depărtare la vest de orașul Frankfurt, lângă mica localitate Hahn din zona deluroasă Hunsrück.